Il doppio maschile dell'AEGON Pro Series Loughborough 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Henri Kontinen e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jamie Delgado e Jonathan Marray hanno battuto in finale Sam Barry e Daniel Glancy 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (campioni)
  Andre Begemann /  Frank Moser (primo turno)

  David Rice /  Sean Thornley (semifinali)
  James Cluskey /  Fabrice Martin (primo turno)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Loughborough 2011